Рее́стр (от , , через  — список, перечень):

 Реестр — форма систематизации, учёта; список, перечень, опись, система.
 Реестр — книга для регистрации дел, документов, имущества и т. п. В бухгалтерском учёте составляется реестр карточек для аналитического учёта.
 Реестр Windows () — иерархическая база данных параметров и настроек в большинстве операционных систем семейства Microsoft Windows.
 Реестр — информационный ресурс, включающий в себя документы на бумажных и электронных носителях, дела и систему записей по установленной форме в книгах учёта, производимых регистратором.

См. также 
 Росреестр — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
 Кадастр — список, реестр чего-либо или кого-либо, например, землепользователей, подлежащих налогообложению.
 Реестровое казачество
 Регистр (значения)